Gunthar – biskup Nantes, zm. w 843
 Gunthar – arcybiskup Kolonii, zm. po 871